Mehlich ist der Familienname folgender Personen:

 Ernesto Mehlich (1888–1977), deutsch-brasilianischer Dirigent, Komponist und Pianist
 Ernst Mehlich (1882–1926), deutscher Buchdrucker, Redakteur und sozialdemokratischer Politiker